Бен Аскрен (; род. 18 июля 1984, Сидар-Рапидс, Айова, США) — бывший американский борец вольного стиля, чемпион США, а также американский боец смешанного стиля, выступавший под эгидой UFC. Бывший чемпион ONE Championship и Bellator в полусредней весовой категории. После поражения от Демиана Майи удушающим приемом на турнире UFC Fight Night 162 Бен Аскрен принял решение завершить карьеру бойца..

ONE Championship 
9 декабря 2013 года, Аскрен подписал контракт с ONE Championship на 6 боев.

Первым боем в этой организации Аскрен встретился с Бахтияром Аббасовым, который выиграл уже девять боев, в главном событии ONE FC:  Honor and Glory 30 мая. Он выиграл бой болевым в первом раунде.

Так же на турнире ONE Championship: Global Warriors 15 Апреля, 2016 года Аскрен победил Николая Алексахина единогласным решением судей.

UFC 
25 октября 2018 года  UFC и One Championship  провернули беспрецедентную сделку, обменяв бывшего чемпиона в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона на  Бена Аскрена.

Тем самым Аскрен подписал контракт с UFC. На турнире UFC 235 4 марта был дебютный бой Бена в UFC. В первые минуты первого раунда бой мог закончиться первым поражением в карьере. Однако доказал статус бывшего чемпиона двух организаций, смог реабилитироваться и победить удушающим приемом «Бульдог» бывшего чемпиона Робби Лоулера. Многие считают, что бой был остановлен преждевременно. В интервью промоутер Дана Уайт заявил, что хочет организовать между бойцами реванш. Однако Бен заявил, что в реванше не заинтересован и хочет боя с Дарреном Тиллом или Хорхе Масвидалем.

6 июля 2019 года на турнире UFC 239 Бен Аскрен встретился с Хорхе Масвидалем. Многие аналитики считали Аскрена безусловным фаворитом в этом бою, принимая во внимание отсутствие поражений в рекорде Аскрена, а также его первоклассные навыки борьбы, в то время как Масвидаль в данном аспекте значительно уступает своему оппоненту. Предстоящее противостояние также обострялось личной неприязнью между бойцами, в рамках которой Аскрен часто высмеивал бойцовские навыки Масвидаля, ставя под сомнение способность последнего противостоять его навыкам борьбы, а Масвидаль в свою очередь обещал жестоко расправиться с Аскреном в октагоне. Так или иначе, уже в первые секунды боя Масвидаль стремительно побежал на своего соперника и, нанеся сокрушительный удар коленом в прыжке в голову, отправил его в глубокий нокаут. Масвидаль добил обездвиженное тело Аскрена и одержал победу нокаутом за 5 секунд первого раунда, тем самым установив новый рекорд как самый быстрый нокаут в истории UFC. Для Аскрена это стало самым первым и горьким поражением за всю карьеру.

26 октября 2019 года на UFC Fight Night Бен Аскрен вышел против бойца Демиана Майя. Бой закончился в конце третьего раунда. Бен Аскрен отдал спину одному из лучших борцов дивизиона и проиграл удушающим приемом. После UFC Fight Night 162 завершил карьеру бойца.

БОКС

После окончания карьеры в смешанных единоборствах Бен Аксрен попытался проявить себя в боксе против блогера Джейка Пола. Их поединок состоялся 18 апреля 2021 года, который завершился нокаутом в первом же раунде для Бена.

Титулы и достижения 
Входил в состав сборной США по вольной борьбе в весе до 74 кг на Летних Олимпийских играх 2008 г. вместе с Чемпионом в весе до 55 кг Генри Сехудо и Даниэлем Кормье (1-й раунд в весе до 96 кг).

Смешанные единоборства 
 Bellator MMA
 Чемпион Bellator в полусреднем весе (один раз)
 Четыре успешных защиты титула
 Победитель гран-при 2 сезона Bellator в полусреднем весе
 Обладатель второй самой длинной серии успешных защит титула в истории Bellator (4)
 Занимает второе место по  количеству успешных защит титула в истории Bellator (4)
 ONE Championship
 Чемпион ONE Championship в полусреднем весе (один раз)
 Три успешных защиты титула

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
|Поражение
|align=center|19-2 (1)
|| Демиан Майя
|Сдача (удушение сзади)
|UFC Fight Night: Maia vs. Askren
|
|align=center|3
|align=center|3:54
|Сингапур
|
|-
|Поражение
|align=center|19-1 (1)
|| Хорхе Масвидаль
|Нокаут (удар коленом в прыжке)
|UFC 239
|
|align=center|1
|align=center|0:05
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-0 (1)
|| Робби Лоулер
|Удушающий приём (бульдог)
|UFC 235
|
|align=center|1
|align=center|3:20
|Лас-Вегас, США
|Дебют в UFC
|-
|Победа
|align=center|18-0 (1)
|| Синъя Аоки
|Технический нокаут (удары) 
|ONE Championship 64: Immortal Pursuit
|
|align=center|1
|align=center|0:57
|Каланг, Сингапур
|
|-
|Победа
|align=center|17-0 (1)
|| Себастьян Кадестам
|Технический нокаут (удары) 
|ONE Championship 60: Shanghai
|
|align=center|2
|align=center|4:09
|Шанхай, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|16-0 (1)
|| Агилан Тани
|Удушающий приём (треугольник руками)
|ONE Championship 55: Dynasty of Heroes
|
|align=center|1
|align=center|2:20
|Каланг, Сингапур
|
|-
|Победа
|align=center|15-0 (1)
|| Николай Алексахин
|Единогласное решение  
|ONE Championship 41: Global Rivals
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Пасай, Филиппины
|
|-
|Не состоялся 
|align=center|14-0 (1)
|| Луис Сантус
|Без результата (тычок в глаз) 
|ONE Championship 26: Valor of Champions
|
|align=center|1
|align=center|2:19
|Пасай, Филиппины
|
|-
|Победа
|align=center|14-0
|| Нобутацу Сузуки
|Технический нокаут (удары)
|ONE FC 19: Reign of Champions
|
|align=center|1
|align=center|1:24
|Дубай, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|13-0
|| Бахтияр Аббасов
|Удушающий приём (треугольник руками)
|ONE FC 16: Honor and Glory
|
|align=center|1
|align=center|4:21
|Каланг, Сингапур
|
|-
|Победа
|align=center|12-0
|| Андрей Корешков
|Технический нокаут (удары)
|Bellator 97
|
|align=center|4
|align=center|2:58
|Рио-Ранчо, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-0
|| Карл Амуссу
|Технический нокаут (остановка доктором) 
|Bellator 86
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Такервилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
|| Дуглас Лима
|Единогласное решение   
|Bellator 64
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Уинсор, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
|| Джей Хирон
|Раздельное решение   
|Bellator 56
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Канзас-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
|| Ник Томпсон
|Единогласное решение   
|Bellator 40
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ньюкирк, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|| Лайман Гуд
|Единогласное решение   
|Bellator 33
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Филадельфия, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|| Дэн Хорнбакл
|Единогласное решение   
|Bellator 22
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Канзас-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|| Райан Томас
|Единогласное решение   
|Bellator 19
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Гранд-Прери, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|| Райан Томас
|Удушающий приём (гильотина)
|Bellator 14
|
|align=center|1
|align=center|2:40
|Чикаго, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|| Мэтт Делэнойт 
|Удушающий приём (север-юг)
|Max Fights DM: Ballroom Brawl
|
|align=center|1
|align=center|1:15
|Де-Мойн, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|| Митчелл Харрис
|Удушающий приём (обратный треугольник руками)
|HP: The Patriot Act 2
|
|align=center|1
|align=center|1:27
|Колумбия, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|| Джош Флауэрс
|Технический нокаут (удары)  
|HP: The Patriot Act
|
|align=center|1
|align=center|1:25
|Колумбия, США
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в 1984 году
Бойцы смешанных единоборств США
Чемпионы Bellator
Чемпионы ONE Championship
Борцы США
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года